Estonia steht für:

 Estland in der lateinischen, englischen und vielen weiteren Sprachen
 Estonia (Schiff, 1980), ein 1994 gesunkenes Fährschiff
 Estonia, ein Passagier- und Frachtschiff, das von der Kriegsmarine als Wohnschiff genutzt wurde, siehe Kong Gudrød
 (1541) Estonia, einen Asteroiden
 Estonia (Unternehmen), eine Klavierfabrik in Estland
 Estonia (Abchasien), ein Dorf in Abchasien
 Estonia (Rennwagen), sowjetische Formel-Rennwagen; Wikidata: 
 estonia (Zeitschrift), eine in Deutschland erscheinende Zeitschrift zur estnischen Kultur und Literatur
 Nationaloper Estonia, das Opern- und Konzerthaus von Tallinn
 Baltische Corporation Estonia Dorpat, eine deutschbaltische Studentenverbindung
 Nord bei Nordwest – Estonia, deutscher TV-Krimi